El término Celestia puede referirse a:
Celestia es un software de simulación del espacio en 3D.
Los siete montes de Celestia es un plano exterior del juego de rol Dungeons & Dragons.
Celestia (Idhún) lugar imaginario de la saga idhunita.
Celestia grupo francés de black metal.